Petén (departement), een departement van Guatemala
 Petén (stijl), een architectonische stijl van de klassieke Maya's
 Bekken van Petén, een geologisch bekken in Guatemala
 Een verouderde naam voor de Itza's